Траянов — фамилия; имеет женскую форму Траянова.

 Известные носители 
 Траянов, Асен (1885—1940) — болгарский военный инженер и картограф.
 Траянов, Павле (род. 1952) — министр внутренних дел Республики Македонии.
 Траянов, Теодор (1882—1945) — болгарский поэт-символист. См. также 
 Траян (значения)